Кубок Інтертото 1978 () — 18-ий розіграш Кубка Інтертото, європейського футбольного турніру для клубів, які не потрапили до офіційних турнірів УЄФА. У турнірі взяли участь 36 клубів з 11 країн. Єдиного переможця турніру не визначалось і найкраща команда кожної групи на рівних зараховувалися до переможців та отримувала, окрім невеликого кубка, значну грошову винагороду. Найкращою командою турніру став чехословацький «Татран», який набрав 12 очок і мав найкращу різницю голів.

Учасники 
Порівняно з минулим розіграшем, в турнірі не брали участь команди з Нідерландів і Польщі. В результаті 36 команд були поділені на 9 груп по чотири клуби у кожній.

Груповий етап

Група 1

Група 2

Група 3

Група 4

Група 5

Група 6

Група 7

Група 8

Група 9

Див. також 
 Кубок європейських чемпіонів 1978—1979
 Кубок володарів кубків 1978—1979
 Кубок УЄФА 1978—1979

Посилання 
 Рахунок усіх матчів на сайті mogiel.net 

Кубок Інтертото
1978 у футболі